Tadzjikiska ligan 2012 var den 21:a upplagan av den tadzjikiska ligan i fotboll sedan landets självständighet år 1992. Regerande mästare inför säsongen var Istiqlol Dusjanbe, som vann sin andra raka titel säsongen 2011. I 2012 års upplaga utökades ligan från att inkludera 11 till 13 klubbar. 

Vann gjorde Ravsjan Kulob, som tog sin första ligatitel. De bröt därmed Istiqlol Dusjanbes och Regar-TadAZ Tursunzodas dominans i den tadzjikiska ligan. Genom detta kvalificerade sig Kulob till AFC Cup 2013. Tvåan i ligan, Regar-TadAZ, fick kvala till samma cup.

Klubbar 
Istiqlol Dusjanbe
Chajr Vahdat
Regar-TadAZ Tursunzoda
Ravsjan Kulob
Vachsj Qurghonteppa
Energetik Dusjanbe
FK Chudzjand
CSKA Pomir
Parvoz Bobodzjon Ghafurov
Zarafsjon Pandzjakent
FK Istaravsjan
Chosilot Parchar
Guardia Dusjanbe

Ligatabell

Referenser 
Tadzjikiska ligan på soccerway.com 

Fotbollssäsongen 2012
2012 i Tadzjikistan
2012